Etter bezeichnet:
 Etter bezeichnete früher einen Zaun aus Flechtwerk zur Umfriedung von Orten, Feldern u. dgl.; heute ein Areal, das meist nur noch virtuell umfriedet ist.
Personen:

 Hermann Etter (1870–1934), deutscher Arzt, Abgeordneter des württembergischen Landtags
 Kassian Etter OSB (1929–2009), Schweizer katholischer Benediktinermönch
 Lior Etter (* 1990), Schweizer Fußballspieler
 Paul Etter (1939–1985), Schweizer Bergsteiger 
 Philipp Etter (1891–1977), Schweizer Politiker
 Rudolf Etter (1914–1982), Schweizer Politiker
 Tobias Etter (* 1980), Schweizer Segler 
 Werner Etter (1913–1945), deutscher Orthopädie-Mechaniker, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Etter (Minnesota), im Dakota County
 Etter (Tennessee), im Pickett County
 Etter (Texas), im Moore County

Sonstiges:
 Etter Creek, Fließgewässer im Chickasaw County, Iowa
 Etter Lake, See im Waukesha County, Wisconsin